Doerk ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandra Doerk (* 1968), deutsche Theaterschauspielerin, Komikerin, Sängerin und Sprecherin
 Chris Doerk (* 1942), deutsche Schlagersängerin
 Eduard Moritz Doerk (1792–1867), deutscher Jurist und Mitglied der Preussischen Nationalversammlung

Siehe auch:
 Dörk